Јарменовци су насеље у Србији у општини Топола у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 389 становника.

Овде се налази Кућа народног хероја Софије Ристић и Стара црква који представљају непокретна културна добра као споменици културе. Овде се налази Црква Светог Саве у Јарменовцима.

Галерија

Демографија 
У насељу Јарменовци живи 464 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 42,4 година (40,6 код мушкараца и 44,4 код жена). У насељу има 187 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,01.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Мештани Јарменоваца обновили школу („Политика”, 13. март 2020)

Насељена места у Тополи
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији
Планина Рудник